I liga 1980/1981 – 47. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnymi beniaminkami ligi były Bałtyk Gdynia i .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 549 goli
 Średnia goli na mecz: 2,29
 Zwycięstw gospodarzy: 132
 Remisów: 65
 Zwycięstw gości: 43
 Król strzelców: Krzysztof Adamczyk – Legia Warszawa (18 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1980 w polskim sporcie
1981 w polskim sporcie